L'Abrial A-260 est un avion expérimental sans queue, extrapolé par Georges Abrial à partir du Caudron C.260.

Notes et références 

Aéronef expérimental